A 2018-as Nippon Professional Baseball hazafutásverseny hazafutásütő-verseny volt nyolc Nippon Professional Baseball-játékos (NPB) között. A derbit 2018. július 13–14-én, a Kyocera Dome Oszakában és a Lib Work Fudzsiszaki-dai Baseballstadionban, a 2018-as Nippon Professional Baseball All-Star játékok helyszínein tartották meg. A résztvevőket a rajongók szavazták meg, az eredményeket július 10-én jelentették be. A győztes Cucugó Jositomo lett, aki Wladimir Balentient győzte le a döntőben, 8–7 arányban.

Szabályok 
A verseny számos szabálymódosításon esett keresztül: a 2017-es derbivel ellentétben nem kettő egynapos, hanem egy kétnapos versenyt tartottak, a versenyen összesen ugyanúgy nyolc játékos vett részt, négy-négy a Central és a Pacific League-ből. A derbit továbbra is időkorlátos, egyenes kieséses rendszerben bonyolították le.

Mindegyik játékosnak három perc állt rendelkezésre, amely alatt minél több hazafutást kellett ütnie. A nyolc résztvevőt a rajongók szavazása  alapján határozták meg. Az adott körnek azonnal vége volt, ha a másodiknak ütő játékos egy hazafutással többet szerzett, mint az előtte ütő ellenfele. Ha a játékosok három perc után ugyanannyi hazafutást ütöttek, akkor újabb egy percet kaptak. Ha a hosszabbítás után is egyenlő volt az állás, akkor az határozta meg, hogy melyik játékos jutott tovább, hogy hány rajongói szavazatot kaptak, majd az, hogy hány hazafutást jegyeztek a 2018-as szezonban, majd az, hogy hány hazafutást jegyeztek a 2017-es szezonban. Abban az esetben, ha a döntőben részt vevő két játékos ugyanannyi hazafutást ütött volna, akkor mindkettőjüket győztesnek nyilvánították volna.

Szavazás 
A rajongók 2018. július 3–8. között szavazhattak a hazafutásverseny résztvevőire, az eredményeket július 10-én jelentették be.

Ágrajz 

 Nissan Note e-Power-díj (a legnagyobb kilépési sebesség-átlagért)
 Janagita Júki (SoftBank)
 164km/h-ás átlag

Források 

Baseball